De Grand Prix-wegrace van Imola 1997 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 6 juli 1997 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Imola